

Patronyme 

 Ali MacGraw (1938-), une actrice américaine
 Charles McGraw (1914-1980), un acteur américain
 Donald McGraw, un peintre canadien du 
 Eloise Jarvis McGraw (1915-2000), une autrice américaine de livres pour enfants
 John McGraw (1873-1934), un joueur et manager de baseball professionnel américain
 Melinda McGraw (1963-), une actrice américaine 
 Phil McGraw (1950-), un psychologue et un animateur de télévision américain
 Samuel McGraw (1967-), un acteur et un chanteur américain de musique country
  (1944-2004), un joueur de baseball professionnel américain, lanceur de relève
Il est également le patronyme de personnages de fiction :
 Kit McGraw, personnage de la série télévisée Nip/Tuck
 Feather McGraw (1967-), personnage de Wallace et Gromit apparu dans Un mauvais pantalon

Toponyme 

 McGraw, un village du comté de Cortland, dans l'État de New York, aux États-Unis.
 Le McGraw Ranch, un ranch américain situé dans le comté de Larimer, au Colorado.

Autre

 McGraw-Hill Education, l'ancienne branche Éducation du groupe McGraw-Hill
 S&P Global, l'ancienne branche Information financière du groupe McGraw-Hill
 Earl McGraw, personnage de fiction apparaissant dans plusieurs films de Quentin Tarantino